

Geografia

Germania 
 Blessem mit Frauenthal – quartiere di Erftstadt, città nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Frauenthal – frazione di Weiding, comune nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)

Repubblica Ceca 
 Frauental o Frauenthal – antico nome tedesco di Pohled, comune nel distretto di Havlíčkův Brod (Vysočina)

Altro 
 Castello di Frauenthal – castello situato a Deutschlandsberg (Austria)

Pagine correlate 
Frauental an der Laßnitz – comune austriaco nel distretto di Deutschlandsberg (Stiria)